Фреми (фр. Frémy) — фамилия.

Известные носители:

 Фреми, Арну (1809 — ок. 1889) — французский писатель.
 Фреми, Луи (1805—1891) — французский политический деятель.
 Фреми, Эдмон (1814—1894) — французский химик.